Il doppio del torneo di tennis Mamaia Idu Trophy 2011, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrici Elena Bogdan e Alexandra Cadanțu che hanno battuto in finale Marina Šamajko e Sofia Shapatava 6–2, 6–2.

Teste di serie 

 Darija Jurak /  Ksenija Lykina (semifinali)
 Elena Bogdan /  Alexandra Cadanțu (campionesse)

 Marina Šamajko /  Sofia Shapatava (finale) 
 Eva Fernández-Brugués /  Inés Ferrer Suárez (semifinali)

Tabellone

Note 
 

Mamaia Idu Trophy 2011